Das Wort Monteu bezeichnet zwei Gemeinden im italienischen Piemont:
 in der Provinz Turin, siehe Monteu da Po
 in der Provinz Cuneo, siehe Monteu Roero